Чемпионат Волынской области по футболу — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Проводится под эгидой Федерации футбола Волынской области.

Все победители

Чемпионаты под эгидой ФСО «Колос» 
Волынская область, единственная на Украине, в которой чемпионаты под эгидой ФСО «Колос» котируются на уровне с чемпионатами под эгидой областной Федерации футбола. Такая ситуация сложилась из-за конфликтов между руководствами клубов и федерации. Под эгидой ФСО «Колос» в чемпионате 2008 года выступало больше команд чем в турнире под эгидой ВФФ.
Чемпион Волынской области по версии ФСО «Колос» 2008 года — ФК «Торчин».

Ссылки 
 Страница Волынской ФФ на сайте ФФУ 
 Волынская областная федерация футбола
 ФК «Торчин» − чемпион Волыни-2008
 Материалы газет:
 «Советская Волынь»
 «Молодой Ленинец»
 «Волынь»
 «Молодая Волынь»
 «Волынь футбольная»

См. также 
 Кубок Волынской области по футболу
 Федерация футбола Волынской области

Футбол в Волынской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу